Municipio de Monterey puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Monterey (condado de Allegan, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Allegan.
 Municipio de Monterey (condado de Cuming, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Cuming.
 Municipio de Monterey (condado de Putnam, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Putnam.